Il singolare femminile del BNP Paribas Open 2011 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2011.

La detentrice del titolo era Jelena Janković ma è stata sconfitta al quarto turno da Ana Ivanović.

Caroline Wozniacki ha battuto in finale Marion Bartoli per 6-1, 2-6, 6-3.

Teste di serie 
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

  Caroline Wozniacki (campionessa)
  Kim Clijsters (quarto turno)
  Vera Zvonarëva (terzo turno)
  Samantha Stosur (terzo turno)
  Francesca Schiavone (quarto turno)
  Jelena Janković (quarto turno)
  Li Na (secondo turno)
  Viktoryja Azaranka (quarti di finale)
  Agnieszka Radwańska (quarto turno)
  Shahar Peer (quarti di finale)
  Svetlana Kuznecova (secondo turno)
  Petra Kvitová (secondo turno)
  Flavia Pennetta (terzo turno)
  Kaia Kanepi (terzo turno)
  Marion Bartoli (finale)
  Marija Šarapova (semifinale)

 Anastasija Pavljučenkova (terzo turno)
 Nadia Petrova (quarto turno)
 Ana Ivanović (quarti di finale)
 Aravane Rezaï (terzo turno)
 Andrea Petković (terzo turno)
 Alisa Klejbanova (quarto turno)
 Yanina Wickmayer (semifinale)
 Marija Kirilenko (terzo turno)
 Dominika Cibulková (quarto turno)
 Daniela Hantuchová (secondo turno)
 Alexandra Dulgheru (secondo turno)
 María José Martínez Sánchez (terzo turno)
 Jarmila Groth (secondo turno)
 Cvetana Pironkova (secondo turno)
 Klára Zakopalová (secondo turno)
 Julia Görges (terzo turno)

Qualificate 

 Rebecca Marino (primo turno)
 Monica Niculescu (secondo turno)
 Alizé Cornet (terzo turno)
 Kirsten Flipkens (primo turno)
 Nuria Llagostera Vives (primo turno)
 Misaki Doi (primo turno)

 Zhang Shuai (secondo turno)
 Lucie Hradecká (terzo turno)
 Laura Pous Tió (secondo turno)
 Jamie Hampton (primo turno)
 Tamira Paszek (primo turno)
<li> Sorana Cîrstea (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 

BNP Paribas Open 2011